Татьяна Андреева:
 Андреева, Татьяна Васильевна (род. 1950) — российский историк.
 Андреева, Татьяна Вячеславовна (род. 1985) — российская гребчиха-байдарочница.
 Андреева, Таня (род. 1978) — македонская гандболистка, вратарь «Металлурга» из Скопье и сборной Македонии.